

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
Nicoletta Braschi (1960- ), actrice et productrice de cinéma italienne ;
Gianluigi Braschi (1963-2008), frère de l'actrice Nicoletta Braschi, est un producteur italien ;
Giannina Braschi écrivain portoricaine, née en 1953 ;
Giannangelo Braschi, Pape italien sous le nom de Pie VI ;
Stefano Braschi (1957- ), arbitre de football italien.

Autres 
 Fort Braschi à Rome.
 L'Antinoüs Braschi, sculpture d'Antinoüs située au Musée du Louvre.

Homonymie de patronyme